Национальный чемпионат Эквадора по футболу Серия A 1978 () — 20-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Клубы-участники

Первый этап

Второй этап

Финальный этап

Ссылки 
 Чемпионат Эквадора на rsssf.com

1978
Эквадор
1978 год в Эквадоре